SO,  So ou Sô peut faire référence à :

Code 
SO ou so est un code, qui signifie :
 SO, Somalie ;
 selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .so ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 so, Somali (langue africaine), selon la norme ISO 639 des codes de langues ;
 CH-SO, Soleure, le canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CH) ;
 ES-SO, Province espagnole de Soria, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:ES).

Œuvres  

 So, album de Peter Gabriel sorti en 1986 ;

Patronyme 

 Le clan Sō est un clan de seigneurs japonais qui dirigeait l'île Tsushima ;
 Alexandre So, producteur et réalisateur d'animation français ;
 Wesley So, joueur d'échecs philippin.

Toponyme 

 Sô est une commune située du Burkina Faso ;
 La Sô est un cours d'eau au Bénin.

Sigles 
So est un sigle, qui signifie :
 shared object, un module de bibliothèque dynamique partagée pour Unix/Linux, (voir édition de liens)
 
 , en anglais, expression de genre neutre pour désigner le partenaire dans une relation amoureuse
 Significant Other, un album de Limp Bizkit
 Service d'ordre
 SO est l'abréviation de SOL dans la commande PLAY sur le BASIC 1.0, BASIC 128 et BASIC 512 utilisés sur les ordinateurs de la marque Thomson,
 S/O ou s/o est un sigle qui signifie  (synonyme dans ce cas : néant).

Autres 
 SO est la formule chimique du monoxyde de soufre ;
 Le sô est une langue môn-khmer parlée au Laos et en Thaïlande ;
 So est un groupe ethnique de la République démocratique du Congo ;
 Un So est un instrument à cordes au Laos ;
 Sō est le terme japonais pour perception : voir Samjñā ;
 Le So (蘇) était un type de produit laitier fabriqué au Japon entre le  et le  ;
 Les SO(n) sont les groupes des matrices de rotation autour de l'origine à n dimensions (Groupe spécial orthogonal). Par exemple, SO(3) est le groupe des rotations à 3 dimensions ;
S/O est un sigle emprunté à l'anglais, où il est l'abréviation de (give a) shout out (to someone), énormément utilisé par le rappeur Freeze Corleone

Voir aussi 
 

Code
Code de canton suisse